Reprezentacja Danii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Danii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
W latach 1998-2005 i 2007-2015 trenerem reprezentacji był Jan Pytlick.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualny skład na ME 2014

Najbardziej utytułowane zawodniczki 
 Camilla Andersen
 Anja Andersen
 Janne Kolling
 Lene Rantala
 Karen Brødsgaard
 Tina Bøttzau
 Katrine Fruelund
 Anette Hoffmann-Møberg
 Lotte Kiærskou
 Tonje Kjærgaard
 Karin Mortensen

Piłka ręczna w Danii
Dania
R